Эль-Класико (, ), либо Противостояние Испании (, ) — футбольные матчи между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». «Эль-Класико» — одно из самых принципиальных и известных клубных футбольных противостояний в мире.

Зарождение противостояния 

Феномен спортивного противостояния уходит глубоко в социологию и политику страны. Мадрид — столица Испании, где пребывают правительство и королевская семья; столица считается оплотом консервативных сил. Каталония — автономная область на северо-востоке страны, для которой характерны сепаратистские настроения. Каталония неоднократно пыталась восстановить свою независимость от Испании и к настоящему времени добилась автономии, официального статуса каталонского языка и признания каталонцев нацией, отдельной от испанцев.

Футбольный клуб «Мадрид» (Madrid Football Club) был основан в 1902 году братьями Падросом и Хулианом Паласиосами. 29 июня 1920 года король Испании присвоил клубу титул Королевский, что по-испански звучит как Real — отсюда нынешнее название клуба (Real Madrid). В провинции Каталония профессиональный футбольный клуб появился на три года раньше. Основатель клуба Жоан Гампер назвал команду в честь столицы региона — «Барселона» (FC Barcelona).

В 1950-е годы конкуренция между клубами стала нарастать, в том числе и в ходе борьбы за игроков. Альфредо Ди Стефано произвёл впечатление на руководство обоих клубов когда играл за «Мильонариос» в Боготе во время забастовки игроков в его родной Аргентине. Подписать с ним контракт пытались как «Реал», так и «Барселона», в итоге Ди Стефано перешел в мадридский клуб.

Альфредо прекрасно вписался в состав «Реала», впоследствии став одним из его символов. С ним «Мадрид» сумел завоевать пять Кубков европейских чемпионов.

В 1960-е годы конкуренция между клубами достигла уже европейского уровня. Они дважды встретились в розыгрыше Кубка чемпионов. В 1960 году «Реал Мадрид» на стадии 1/8 финала дважды обыграл «Барселону» со счётом 3:1. Позднее столичный клуб одержал победу на турнире, которая стала пятой подряд. А в 1961 году успех праздновала уже «Барселона», которая стала первым в истории клубом, сумевшим выбить «королевский клуб» из борьбы за европейский трофей, обыграв его со счётом 4:3 по сумме двух матчей. Однако в финале каталонский клуб уступил «Бенфике» — 3:2. В 1968 году Барселона одолела «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в финале Кубка короля со счётом 1:0. В 1974 году «Барселона» разгромила «Реал» в гостях со счётом 5:0 и позже впервые за 14 лет выиграла чемпионат страны. «Реал» в ответ в том же году обыграл каталонскую команду со счётом 4:0 в финале кубка страны.

Ведущие игроки «Барселоны» переходили в стан извечных соперников считанное число раз: в 1994 году — Микаэль Лаудруп, а в 2000 году его примеру последовал Луиш Фигу, чей трансфер стал на тот момент самым дорогим в истории футбола.

Современность. Коммерциализация 
Клубы активно вышли на азиатский рынок, и в погоне за прибылью начинают апробироваться новые, доселе не использовавшиеся, принципиально иные методы. Матчи стали начинаться всё раньше. Так, в 2015 году матч «Реал» — «Барселона» был назначен на 18:15 по местному времени, в 2016 году с целью ещё большего согласования временных рамок прежде всего с Китаем, Японией, а также другими странами, время начала матча на «Камп Ноу» было назначено на 16:15 по местному времени. В сезоне-2016/17 испанского чемпионата «Реал» и «Барселона» провели большее, чем другие клубы, количество матчей в раннее время — 16:00 — «прайм-тайм» баров Китая и Японии. В декабре 2017 года матч 19-го тура сезона 2017/18 на поле «Реала» начался в 13 часов по Мадриду (в 20:00 по Пекину и 21:00 по Токио).

Озвучены задумки на счёт ближайшего будущего проводить «Эль-Класико» за пределами Испании — в США или Китае, о чём было заявлено президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом.

История встреч 
24 марта 1926 года Барселона обыграла Реал Мадрид со счетом 5:1, этот день остался в истории как день Каталонских тигров. Спустя 10 лет, в 1936 году, Реал сумел достойно ответить, обыграв Барселону со счетом 2:1 в финале Кубка Испании.

В Чемпионате Испании 1993/94 08 января 1994 г. «Барселона» громит 5-0 «Реал» на «Камп Ноу». Однако в следующем сезоне, 07 января 1995 г. «Реал» со счётом 5-0 разгромил «Барселону» в Мадриде.

В чемпионате Испании сезона 2008/09 2 мая 2009 года в матче «Реал» — «Барселона» гостевую победу одержала «Барселона» со счётом 6-2. Этот матч фактически решил судьбу титула чемпиона Испании.

Очередное «Эль Класико» состоялось 29 ноября 2010 года на «Камп Ноу». Шедший после 12 туров на первом месте «Реал» (10 побед, 2 ничьих, мячи 33:6), возглавляемый Жозе Моуринью, был разгромлен 5:0.

20 апреля 2011 года на «Месталье» «Реал» и «Барселона» сошлись в финале Кубка Короля. Благодаря единственному голу Криштиану Роналду кубок достался «Реалу», одержавшему победу над «Барселоной» после трёхлетнего периода поражений. 27 апреля и 3 мая 2011 Реал и Барса противостояли друг другу в полуфинале Лиги чемпионов 2010/2011. В Мадриде «Барселона» победила 2:0 (два мяча забил Лионель Месси), а в ответном матче была зафиксирована ничья 1:1. Таким образом, команды сыграли друг против друга четыре игры за 18 дней.

26 февраля 2013 года в ответном матче полуфинала Кубка Испании «Реал» обыграл на «Камп Ноу» каталонскую команду со счётом 3:1. В этом матче Криштиану Роналду забил шестой раз подряд в ворота «Барселоны» на её поле, что является рекордом для «Эль Класико».

После матча 2 марта 2019 года, когда «Барселона» победила 1-0 в гостях, она сумела впервые за 88 лет обогнать «Реал» по количеству побед в Эль Класико.

Статистика 

Статистика за последние сезоны:

Результаты матчей

Трофеи клубов 

*Включая кубок Эвы Дуарте — предшественник Суперкубка Испании
**Включая кубок европейских чемпионов
***Включая кубок УЕФА
****Включая межконтинентальный кубок

Лучшие бомбардиры в Эль-Класико 

С учётом гола Месси в матче за Международный Кубок Чемпионов

  

На 16 августа 2019 года
1. В Таблице не учтён матч за Международный Кубок Чемпионов.
2. Луис Суарес Мартинес (игрок 1950-х годов) не путать с Луисом Суаресом из Уругвая.
3. Из ещё выступающих в командах игроков наибольшее кол-во (кроме выделенных выше) голов — по 3 мяча на счету , Жерара Пике (1 в МКЧ) и Серхио Рамоса .

См. также 
 О Класико

Примечания

Ссылки 
 Spanish football’s uncivil war
 Статистика матчей

Эль Класико